Doux (französisch: süß) steht für:

 die altfranzösische Bezeichnung eines Adligen, siehe die deutschsprachige Entsprechung Herzog
 Megas Doux, eines der höchsten Ämter des Byzantinischen Reiches
 die französische Bezeichnung für süße Weine bzw. Rebsorten, beispielsweise Vin Doux Naturel
 eine französische Gemeinde im Département Ardennes, siehe Doux (Ardennes)
 eine französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres, siehe Doux (Deux-Sèvres)
 einen Fluss in Frankreich, siehe Doux (Fluss)
 einen Wildbach in der Schweiz, siehe Doux (Schüss)
 eine französische Unternehmensgruppe, die Geflügelfleisch verarbeitet, siehe Groupe Doux

Doux ist ein Namensteil von:
 Jean Picart Le Doux (1902–1982), französischer Künstler

Siehe auch:
 Ledoux
 Dux